Spring Glen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spring Glen (Connecticut)
 Spring Glen (Florida)
 Spring Glen (New York)
 Spring Glen (Pennsylvania)
 Spring Glen (Utah)
 Spring Glen (Washington)